Naselja u Hrvatskoj:
 Selca, mjesto i općina na otoku Braču
 Selca kod Starog Grada, selo na otoku Hvaru, kod Starog Grada
 Selca kod Bogomolja, selo na otoku Hvaru, nedaleko od Bogomolja, općina Sućuraj
 Selca (Buzet), gradsko naselje Buzeta, u Istri

Vidi također 
 Selce (razdvojba)